Буринская волость — бывшие административно-территориальные единицы Российской империи и РСФСР до реформы 1930 годов:
 Буринская волость (Островский уезд) — в Псковской губернии,
 Буринская волость (Аргаяшский кантон) — в Башкирской АССР.